Гвајабос има више значења:

 Гвајабос (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Гвајабос, Ел Гвајабо (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Гвајабос (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику